Le Vern est un nom de famille breton (du Finistère) notamment porté par :
Alain Le Vern (1948-), homme politique français ;
Marie Le Vern (1983-), femme politique française, fille du précédent.

Notes et références

Voir aussi